Renovada FM é uma emissora de rádio Brasileira e opera na frequência de 106.1 MHz, a sua torre fica situada na cidade de Serra Negra, o seu foco é a cidade de Campinas, além de algumas cidades do Circuito das Águas.

Dados técnicos do sistema Irradiante 

Sua torre está em um dos pontos mais altos do Estado de São Paulo, localizado no Alto da Serra, assim permitindo uma certa facilidade da propagação do sinal da 106.1 MHz nas regiões de Campinas, Circuito das Águas e Sul de Minas Gerais.

Renovada FM
Estações de rádio fundadas em 2007